Bakchios oder Bakcheios, griechisch  oder , latinisiert: Bacchius; als Adjektiv: nach Art des Bacchus, bacchisch, bacchantisch; steht als Substantiv für: 

 einen Beinamen des Dionysos, siehe Bakcheios (Epiklese).
 einen dreigliedrigen, einfachen Versfuß, siehe Bacchius.
 einen männlichen Namen; siehe Platon, Epistulae, 1. Brief, 309c und folgende; Demosthenes, Gegen Konon, 54, 39.

Namensträger:

 Bakchios (Töpfer I), ein attischer Töpfer des 4. Jahrhunderts v. Chr. aus dem attischen Demos Kerameis
 Bakchios (Töpfer II), ein attisch-ephesischer Töpfer der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. in Athen und in Ephesos
 Bakcheios aus Tanagra, Arzt in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr., Schüler des Herophilos von Chalkedon
 Bacchius aus Milet, antiker Autor über Landwirtschaft
 Bakchios (Dichter), Sieger bei den Museien in Thespiai am Anfang 1. Jahrhundert v. Chr.
 Bakcheios Geron, antiker Musiktheoretiker des späten 2. Jahrhunderts
 Bakchios (Priester), zur Zeit Kaiser Julians verantwortlich für die Wiederbeschaffung eines paganen Kultbildes